Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2004 года () прошёл в городе Евле (Швеция) с 17 по 25 апреля. Турнир прошёл в 26-й раз. Швеция приняла женский чемпионат мира в 3-й раз. В Евле турнир прошёл в 1-й раз. Одновременно там же прошёл и чемпионат мира среди мужчин.

Участниками турнира стали семь европейских женских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 2003 года, а также сборные Канады, США и Японии.

Чемпионом мира стала (в 13-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Норвегии со счётом 8:4. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную США со счётом 10:5.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в тай-брейки за выход в полуфиналы плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку на групповом этапе сборные США, Шотландии и Швеции набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателя 4-го места, выходящего в полуфинал плей-офф) были проведены дополнительные матчи. Сначала между собой играли сборные Шотландии и Швеции, а с победителем играла сборная США.

В результате в полуфинал плей-офф c 4-го места вышла сборная США, окончательное 5-е место заняла сборная Шотландии, 6-е — сборная Швеции.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2004

2004
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 2004 году
2004 год в кёрлинге
Апрель 2004 года
Международные спортивные соревнования в Евле
Чемпионаты мира в Швеции